Second Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Second Lake (Valdez-Cordova), Alaska 
 Second Lake (Kenai Peninsula Borough, Seward), in der Stadt Seward im Kenai Peninsula Borough, Alaska 
 Second Lake (Kenai Peninsula Borough, Tyonek), bei der Ortschaft Tyonek im Kenai Peninsula Borough, Alaska 
 Second Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
 Second Lake (Kentucky), Ballard County, Kentucky 
 Second Lake (Cameron Parish, Louisiana), Louisiana 
 Second Lake (St. Landry Parish, Louisiana), Louisiana 
 Second Lake (Aroostook County, Sly Brook Lakes), einer der Sly Brook Lakes im Aroostook County, Maine 
 Second Lake (Aroostook County, Wallagrass Lakes), einer der Wallagrass Lakes im Aroostook County, Maine 
 Second Lake (Washington County, East Machias River), am East Machias River im Washington County, Maine 
 Second Lake (Washington County, Old Stream), am Old Stream im Washington County, Maine 
 Second Lake (Alger County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Branch County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Chippewa County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Delta County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Hillsdale County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Iron County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Marquette County, Chocolay Township), Michigan 
 Second Lake (Montcalm County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Montmorency County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Newaygo County, Michigan), Michigan 
 Second Lake (Carlton County, Minnesota), Minnesota 
 Second Lake (Chisago County, Minnesota), Minnesota 
 Second Lake (Clearwater County, Bagley), nahe der Stadt Bagley im Clearwater County, Minnesota 
 Second Lake (Clearwater County, Butcher Knife Creek), am Butcher Knife Creek im Clearwater County, Minnesota 
 Second Lake (Itasca County, Minnesota), Minnesota 
 Second Lake (Pine County, Minnesota), Minnesota 
 Second Lake (Polk County, Minnesota), Minnesota 
 Second Lake (Leflore County, Mississippi), Mississippi 
 Second Lake (Essex County, New York), New York 
 Second Lake (Herkimer County, Bisby Lakes), einer der Bisby Lakes im Herkimer County, New York 
 Second Lake (Ulster County, New York), New York 
 Second Lake (Warren County, New York), New York 
 Second Lake (Oregon), Linn County, Oregon 
 Second Lake (Washington), King County, Washington 
 Second Lake (Marinette County, Wisconsin), Wisconsin 
 Second Lake (Oconto County, Wisconsin), Wisconsin 
 Second Lake (Oneida County, Wisconsin), Wisconsin 
 Second Lake (Portage County, Wisconsin), Wisconsin 
 Second Lake (Trempealeau County, Wisconsin), Wisconsin 
 Second Lake (Waushara County, Wisconsin), Wisconsin 
 Second Lake, Teil des Gardner Lake im Washington County, Maine 
 Second Lake, Teil des Grand Lake Matagamon im Piscataquis County, Maine 
 Second Lake, Teil des Pine Lake (Marquette County), Michigan 
 Second Lake, Teilsee der Fulton Chain Lakes im Herkimer County, New York  
Siehe auch:
 Second Connecticut Lake